Bahnhof Petershagen steht für:

 Bahnhof Petershagen Nord, Haltepunkt in Petershagen/Eggersdorf, Landkreis Märkisch-Oderland
 Haltepunkt Petershagen (b Berlin), ehemaliger Haltepunkt in Petershagen/Eggersdorf, Landkreis Märkisch-Oderland
 Haltepunkt Petershagen (Uckerm), Haltepunkt in Casekow, Landkreis Uckermark, siehe Casekow #Petershagen